Захарівське — село, Харківська область, Лозівський район
 Захарівське — селище, Сумська область, Сумський район